Basilica dell'Assunta
 Santuario-basilica dell'Assunta
 Basilica di Nostra Signora Assunta
 Basilica dell'Assunta (Varallo)

Pagine correlate 
 Basilica cattedrale dell'Assunta
 Basilica di Santa Maria Assunta
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Cattedrale dell'Assunta
 Concattedrale di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Chiesa di Maria Santissima Assunta
 Collegiata di Santa Maria Assunta